Тарасово (до 1948 — Кирстиняля, ) — посёлок в Полянском сельском поселении Выборгском районе Ленинградской области.

Название 
В основе топонима Кирстиняля лежит слово шведского происхождения. 

Решением расширенного заседания исполкома Кайпиальского сельсовета депутатов трудящихся от 26 июня 1947 года, на основании протокола общего собрания рабочих подсобного хозяйства завода № 349 состоявшегося тремя днями ранее, было решено переименовать деревню Кирстиняля в деревню Дубровка. 

Год спустя это решение было изменено и указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года за деревней официально было закреплено наименование Тарасовка, с обоснованием «в память старшего лейтенанта Николая Николаевича Тарасова, командира роты 190-го гвардейского стрелкового, погибшего 28 июня 1944 года.

История 
Деревня Кирстиняля упоминается в налоговых книгах начиная с 1650-х годов.

Традиционными занятиями жителей деревни были земледелие и животноводство. Наиболее распространенными культурами были рожь, овес и ячмень. Выращивали также пшеницу и гречиху. Из овощей более всего внимания уделялось картофелю. В деревне имелась собственная мельница и драночная мастерская. Почти в каждом доме было свое мелкое кустарное производство. Женщины ткали одежду, мужчины занимались плотницким и столярным ремеслом. Среди них были и искусные сапожники и кузнецы.
 

До 1939 года деревня Кирстиняля входила в состав волости Уусикиркко Выборгской губернии Финляндской республики, в деревне насчитывалось 43 крестьянских двора.
 
С 1 января 1940 года по 30 сентября 1948 года — в составе Кайпиальского сельсовета Койвистовского района.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

В 1944 году в деревню приехали рабочие завода № 349, которым было поручено организовать в Кирстиняля подсобное хозяйство. 

С 1 октября 1948 года учитывается административными данными как деревня Тарасово в составе Тарасовского сельсовета Приморского района.

С 1 января 1954 года — в составе Октябрьского сельсовета Рощинского района.

С 1 ноября 1959 года — в составе Полянского сельсовета.

В 1961 году население деревни составляло 314 человек.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

Согласно административным данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Тарасово входил в состав Полянского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Тарасово Полянской волости проживали 512 человек, в 2002 году — 493 человека (русские — 90 %).

В 2007 году в посёлке Тарасово Полянского СП проживали 514 человек, в 2010 году — 526 человек.

География 
Посёлок расположен в южной части района на автодороге Пески — автодорога  (Молодёжное — Черкасово).

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Местерьярви — 9 км. 

Посёлок находится на восточном берегу озера Подгорное.

Демография

Инфраструктура 
В посёлке действует начальная школа, детский сад, сельхозпредприятие ООО «Тарасово». В основном посёлок — дачное место, также имеются пансионат «Дубки», база отдыха «Маяк» и детский оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды».

Улицы 
Весенняя, Дачная, Зелёная, Знаменская, имени М. Панфилова, Карельский переулок, Котельная, Лесной переулок, Монетный переулок, Озёрная, Окружная, Полевая, Тихий проезд, Хрустальная, Школьная.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)